Kawai puede hacer referencia a:

 Lugares:
Kawai (Gifu).
Kawai (Iwate).
Kawai (Nara).

 Personas:
Kenji Kawai
Reishin Kawai
Kazumi Kawai
Eri Kawai
Ami Kawai
Aya Kawai
Ritsuko Kawai

 Otros
Kawai, compañía musical japonesa.